Руссен — французская фамилия.

 Руссен, Альбен (1781—1854) — адмирал Франции (титул), морской министр (1840; 1843).
 Руссен, Альбер (1821—1896) — французский вице-адмирал, морской министр (1877), сын предыдущего.
 Руссен, Викентий Осипович (1823—1897) — русский художник, известный видами Крыма.